Lombardia Trophy 2021 — восьмой международный турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy, который проходил в итальянском городе Бергамо с 10 сентября по 12 сентября 2021 года. Организатор турнира — Итальянская федерация ледовых видов спорта. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является первым его этапом. Парное катание на этом этапе не было включено в серию «Челленджер».

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание
Примечание. Это категория турнира не была включена в серию «Челленджер».

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте итальянской федерации ледового спорта 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Сентябрь 2021 года
Спорт в Италии в 2021 году
Кубок Ломбардии
Международные спортивные соревнования в Бергамо